Miejscowości w USA:
 St. Jacob – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 St. Jacob (ang. St. Jacob Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison